Seznam političnih strank v Sloveniji zajema tako današnje kot zgodovinske stranke.

Seznam

Viri in opombe

Zunanje povezave
 Register političnih strank:http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/ps/index.faces

Politične stranke v Sloveniji